Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1999, який удванадцяте відбувся в Італії. Павліна Нола і Елена Вагнер були чинними чемпіонками, але цього разу Нола не брали участі. Вагнер грала в парі з Лоранс Куртуа, але в півфіналі їх перемогли Тіна Кріжан і Катарина Среботнік.

Кріжан і Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Джулія Казоні і Марія Паола Дзавальї з рахунком 4–6, 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Йоаннетта Крюгер /  Лі Фан

Щасливі лузери 
  Ніна Ніттінгер /  Магі Серна

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF singles results page

Парний розряд
Torneo Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд